Bank of China Tower può riferirsi a più grattacieli che ospitano gli uffici della Bank of China:

 Bank of China Tower (Hong Kong) – grattacielo di Hong Kong
 Bank of China Tower (Shanghai) – grattacielo di Shanghai

Pagine correlate
 Palazzo della Bank of China